Krokiet (z fr. croquette) – rodzaj pasztecika, zasmażany naleśnik z farszem w postaci niewielkiej rolady.

Do sporządzenia krokietów konieczne jest wykonanie farszu (najprostszy wykonać można z drobno posiekanej kiszonej kapusty z dodatkiem zasmażonej siekanej i przyprawionej cebuli). Po rozsmarowaniu farszu naleśnik zawija się i układa w rodzaj koperty obtoczonej w jajku z mąką i tartej bułce, a następnie smaży się na patelni w oleju.

Inne rodzaje farszu to:
 farsz z kapustą kiszoną i grzybami;
 farsz mięsny – z gotowanego, a następnie zmielonego mięsa z dodatkami (jajko, cebula, pieprz);
 farsz mięsno-kapuściany – z posiekanej kiszonej kapusty z mielonym mięsem;
 farsz mięsno-grzybowy – z pokrojonymi grzybami dodanymi do zmielonego mięsa;
 mieszany – z pieczarkami, żółtym serem i podsmażoną cebulką
 jednorodny – z drobno posiekanym jajkiem

Krokiety spożywane są osobno lub z dodatkiem czerwonego barszczu.

Zobacz też 
 krokiet (gra)

Kuchnia polska
Potrawy z jaj
Potrawy mięsne
Potrawy z kapusty
Paszteciki
Naleśniki